Le tournoi de qualification du simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2021 se déroule du 21 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, non loin de Wimbledon.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Têtes de série

Qualifiés 

  Marcelo Tomás Barrios Vera
  Mackenzie McDonald
  Brandon Nakashima
  Zhang Zhizhen
  Oscar Otte
  Denis Kudla
  Arthur Rinderknech
  Tallon Griekspoor
  Benjamin Bonzi
  Bernabé Zapata Miralles
  Marco Trungelliti
  Antoine Hoang
  Marc Polmans
  Daniel Masur
  Grégoire Barrère
  Christopher O'Connell

Repêchés 
Les joueurs suivants (« lucky losers ») sont repêchés pour pallier les forfaits de Dominic Thiem et Tommy Paul :

  Botic van de Zandschulp
  Yasutaka Uchiyama

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2021
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 

  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2021
Tournoi de Wimbledon 2021